El Ámbar bezeichnet:
 El Ámbar (Jitotol), Ort in Chiapas, Mexiko
 El Ámbar (La Concordia), Ort in Chiapas, Mexiko